Los Falowiec son edificios de viviendas caracterizados por su longitud y forma ondulada. 

Este tipo de edificio fue construido en la Polonia socialista entre los años de 1960 y 1970 en la ciudad de Gdańsk, donde hay ocho edificios de este tipo. Algunos edificios de este tipo también están presentes en Italia.

El falowiec más conocido de Gdańsk tiene:

 11 pisos
 Casi 6,000 habitantes.
 4 segmentos, cada uno con 110 departamentos.
 Longitud de alrededor de 850 metros.

Este edificio apareció en el quinto episodio de The Amazing Race 23 como parte de una barricada de carretera.

Enlaces externos 

 Falowce en Gdańsk vía satélite (en inglés)
Tipos de viviendas
Arquitectura de Polonia